Deutschland Tour 2018 var den 33. udgave af det tyske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 23. til 26. august 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Det var første gang siden 2008 at løbet blev arrangeret. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Matej Mohorič fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018